

Lokalizacje

Niemcy 
 Töging – dzielnica Dietfurt an der Altmühl
 Töging am Inn – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting